Эль-Класико — соперничество двух сильнейших испанских футбольных клубов — «Барселоны» и Мадридского «Реала».

Результаты матчей 
Данные по состоянию на 19 июля 2022 года.

Чемпионат Испании 
Всего 187 матчей:
98 побед «Реала», 97 побед «Барселоны», 52 ничьих.

Кубок Испании 
Всего 35 матчей в кубке Испании:
 12 побед «Барселоны», 15 побед «Реала», 8 ничьих.
 65 голов «Барселоны», 67 голов «Реала».

Включая Кубок Коронации 1902 года

Суперкубок Испании 
Всего 14 матчей в суперкубке Испании:
 4 победы «Барселоны», 8 побед «Реала», 2 ничьи;
 18 голов «Барселоны», 30 голов «Реала»;
 По сумме двух матчей — 1 победа «Барселоны», 5 побед «Реала».

Кубок испанской лиги  
Всего 6 матчей:
 2 победы «Барселоны», 4 ничьи.
 13 голов «Барселоны», 8 голов «Реала».
 По сумме двух матчей — 2 победы «Барселоны» и 1 победа «Реала».

Лига чемпионов УЕФА 
Всего 8 матчей в Кубке европейских чемпионов Лиге чемпионов УЕФА:
 13 побед «Барселоны», 0 побед «Реала», 0 ничьи.
 19 голов «Барселоны», 1 голов «Реала».
 По сумме двух матчей — 5 побед «Барселоны» и 0 побед «Реала».

Международный кубок чемпионов

Итого 
Учтены все официальные матчи по состоянию на 25 октября 2021 года

Товарищеские матчи
Всего 32 матча:
18 побед Барселоны, 4 победы Реала, 10 ничьих.
92 голов Барселоны, 
37 голoв Реала.

Итого (вкл. товарищеские)

Комментарии

Примечания 

Эль Класико